Авьон:

 Авьон — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Авьон. 
 Авьон — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.